LD1 (luchtvaart), een containervariant unit load device, waarmee vracht in vliegtuigen wordt geladen.
 LD1 (geneeskunde), een melkzuurdehydrogenase. Een tetrameer eiwit dat vooral voorkomt in hartspierweefsel en rodebloedcellen. Ook bekend als H4.